Omenasaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Omenasaari (ö i Egentliga Finland), Nystadsregionen, 
 Omenasaari (ö i Birkaland), Tammerfors, 
 Omenasaari (ö i Södra Karelen), Villmanstrand, 
 Omenasaari (ö i Kymmenedalen), Kotka-Fredrikshamn, 
 Omenasaari (ö i Södra Savolax), S:t Michel, 

Robotskapade Finlandförgreningar